Cet article présente les statistiques du classement général du Tour de France.

Depuis le premier Tour de France en 1903, il s'est déroulé , en incluant la  du Tour de France 2021. Depuis 1919, le leader de la course porte à chaque étape un maillot jaune.

Dans cet article, les leaders du classement général des Tours avant 1919 sont également comptabilisés comme si un maillot jaune leur avait été attribué. À noter qu'en 1914, 1929, et 1931, il y avait plusieurs coureurs avec le même temps. Jusqu'en 2021,  jaunes ont été attribués dans le Tour de France à  différents.

Palmarès complet

Bilan par coureur 

Légende :

Dans l'histoire du Tour, il n'est pas rare de voir des étapes divisées en deux (ou trois) secteurs. Dans le cas d'étapes en plusieurs tronçons, le classement général est celui établi en fin de journée (les classements provisoires en cours de journée ne donnant pas lieu à changement de maillot). La colonne « Maillots jaunes » donne le nombre de jours durant lesquels le cycliste portait réellement le maillot jaune ou figurait en tête du classement général, la colonne « Tours remportés » donne le nombre de victoires finales. Les trois colonnes suivantes indiquent le nombre de fois où le coureur a remporté le classement par points, le classement de la montagne et le classement des jeunes. Ensuite, on retrouve les années au cours desquelles il a porté le maillot jaune pendant le Tour, les années en caractère gras indiquant une victoire finale. Par exemple : Eddy Merckx a passé  en jaune, a remporté cinq maillots jaunes (classement général final), a remporté trois maillots verts (classement par points) et deux fois le classement de la montagne. Il porta le maillot jaune des Tours 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 (qu'il a remportés) et 1975 (qu'il n'a pas remporté).

Trois coureurs (Jean Robic en 1947, Charly Gaul en 1958 et Jan Janssen en 1968) ont remporté le Tour de France mais n'ont porté le maillot jaune qu'à seulement deux reprises au cours de leur carrière. Robic remporte le Tour de France 1947 sans avoir porté le maillot jaune au cours de l'épreuve : il endosse en effet le maillot à Paris à l'issue de la dernière étape.

Christopher Froome est, en 2020, le coureur en activité qui a porté le plus de maillots jaunes (59).

Les six vainqueurs du Tour toujours en activité Christopher Froome, Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Egan Bernal, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard occupent respectivement les , , , ,  et  de ce classement avec 59, 19, 15, 3, 21 et  en jaune.

Ce tableau est mis à jour au terme de la  du Tour de France 2022.

Bilan par pays 
Le maillot jaune a été attribué à des coureurs issus de  différents depuis 1903. Dans ce tableau, la colonne « Nombre de maillots jaunes » indique le nombre total de maillots jaunes qui ont été donnés pour les coureurs de chaque pays.

Autres statistiques

Nombre de porteurs différents par années

Abandons avec le maillot jaune 
Au total  ont quitté le Tour alors qu'ils portaient le maillot jaune.

Vainqueur du maillot jaune sans remporter d'étape 

Le plus souvent, le vainqueur du Tour de France remporte au moins une étape, mais ce n'est pas toujours la cas. Le classement général se calculant au temps, un vainqueur final peut l'être sans gagner la moindre étape. Ce cas de figure s'est produit huit fois jusqu'à présent.

Parmi ces huit coureurs, Roger Walkowiak et Egan Bernal sont les seuls à n'avoir jamais remporté d'étape sur le Tour. Le cas de Bernal, en 2019, est cependant particulier car il était en position de remporter une étape lorsque celle-ci a été neutralisée en raison des conditions météorologiques. Exceptionnellement, malgré la prise en compte du temps de chaque coureur au passage du dernier col qui était au bénéfice de Bernal, le gain de l’étape n'avait pas été attribué. Firmin Lambot a été vainqueur d'étape en 1913, 1914, 1919, 1920 et 1921, Gastone Nencini vainqueur d'étape en 1956, 1957 et 1958, Lucien Aimar vainqueur d'étape en 1967, Greg LeMond vainqueur d'étape en 1985, 1986 et 1989, Óscar Pereiro vainqueur d'étape en 2005 et Christopher Froome vainqueur d'étape en 2012, 2013, 2015 et 2016.

Nombre de vainqueurs du Tour au départ 
Chaque Tour de France n'a qu'un seul gagnant. Mais un cycliste qui a remporté le Tour de France peut évidemment revenir participer à la course. De même un cycliste qui n'a pas gagné la course peut la remporter une année ultérieure. Dans pratiquement tous les Tours de France, il y avait au départ plusieurs 'anciens ou futurs' vainqueurs de l'épreuve. Seules six éditions du Tour se sont déroulés sans précédent vainqueur. C'est ce qui s'est passé en 1903 (première édition), 1927, 1947, 1956, 1999 et 2006. Le Tour de France 2007 a aussi démarré sans vainqueur, le classement du Tour 2006 n’ayant été revu et donc son vainqueur, Óscar Pereiro, n’ayant été connu qu’après l’édition 2007. Le Tour de France 2002 n’avait que Lance Armstrong au départ comme ancien vainqueur mais il a été déchu par la suite de toutes ses victoires.

En 1914, un record de sept anciens vainqueurs du Tour de France ont débuté le Tour :
  Louis Trousselier (vainqueur en 1905)
  Lucien Petit-Breton (vainqueur en 1907 et 1908)
  François Faber (vainqueur en 1909)
  Octave Lapize (vainqueur en 1910)
  Gustave Garrigou (vainqueur en 1911)
  Odile Defraye (vainqueur en 1912)
  Philippe Thys (vainqueur en 1913, qui gagnera aussi cette édition et le Tour 1920)
En plus de ces sept cyclistes, quatre futurs vainqueurs avaient également pris le départ, prouvant le niveau élevé de cette édition :
  Firmin Lambot (vainqueur en 1919 et 1922)
  Léon Scieur (vainqueur en 1921)
  Henri Pélissier (vainqueur en 1923)
  Lucien Buysse (vainqueur en 1926)

Vainqueurs dès la première participation 
Douze coureurs ont remporté le Tour de France dès leur première participation.

Vainqueurs lors de leur dernière participation 
Cinq cyclistes ont remporté le Tour lors de leur dernière participation.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Statistiques du maillot de leader du Tour d'Espagne
 Statistiques du maillot rose du Tour d'Italie
 Palmarès du Tour de France
 Histoire du Tour de France
 Statistiques des victoires d'étapes du Tour de France
 Statistiques et records du Tour de France

Liens externes 

 Historique du Tour de France
 Le Tour en chiffres : Les maillots jaunes
  Statistiques du Tour
  Memoire du cyclisme

Classement général